Hansmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hansmann (1821–nach 1870), deutscher Porträt- und Miniaturenmaler

 Cäcilie Hansmann (1908–1984), deutsche Widerstandskämpferin und Landtagsabgeordnete
 Carl Hansmann (1852–1917), deutscher Chirurg
 Claudia Hansmann-Strubel, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Claus Hansmann (1918–2004), deutscher Grafiker und Fotograf
 Erich Hansmann (1920–1989), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Ernst-Ludwig Hansmann († 2014), deutscher Sportmanager und Mäzen
 Friedrich Hansmann (1769–1836), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Heinrich Hansmann (1861–1932), deutscher Politiker (SPD)
 Ingo Hansmann, deutscher Humangenetiker
 Johann Hansmann (1812–1859), deutscher Bildhauer und Steinmetz
 Karl-Werner Hansmann (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Klaus Hansmann (1936–2022), deutscher Verwaltungsjurist und Hochschullehrer
 Ludwig Hansmann (* 1949), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Manfred Hansmann (1936–2009), deutscher Gynäkologe
 Marc Hansmann (* 1970), deutscher Politiker (SPD)
 Martin-Leo Hansmann (* 1949), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Otto Hansmann (1834–1875), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Paul Hansmann (1882–1936), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Sylvia Hansmann (* 1962), deutsche Künstlerin
 Walter von Hansmann (* 1899), deutsch-österreichischer Marineoffizier (Galeb)
 Wilfried Hansmann (1940–2021), deutscher Kunstwissenschaftler und Denkmalpfleger
 Wilfried Hansmann (Musikpädagoge) (* 1948), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Wilhelm Hansmann (1886–1963), deutscher Politiker (SPD)